Onderdistrict in Indonesië
 Tejakula (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Buleleng in de provincie Bali
Plaats in Indonesië
 Tejakula (plaats), een plaats in het regentschap Buleleng in de provincie Bali